Ел Тио има више значења:

 Ел Тио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тио (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тио (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику